Korea Drama Awards ( кхориа тырама оводжы) — южнокорейская телевизионная премия, вручаемая с 2007 года. Церемония награждения проходит в октябре в городе Чинджу; награды вручаются за заслуги в сфере создания корейских телесериалов, выпущенных в период с октября предыдущего года по сентябрь текущего тремя основными телесетями — KBS, MBC и SBS — и кабельными телеканалами.

В 2009 году церемония награждения была отменена из-за пандемии свиного гриппа.

Награды 
Категории наград:
 Гран-при (Daesang)
 Лучший телесериал
 Лучшая режиссура
 Лучший сценарий
 Top Excellence Award, Мужская роль
 Top Excellence Award, Женская роль
 Excellence Award, Мужская роль
 Excellence Award, Женская роль
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучший новый актёр
 Лучшая новая актриса
 Лучшая детская роль
 Лучший саундтрек
 Особый приз жюри

Grand Prize, Гран-при (Daesang)

Best Drama, Лучший телесериал

Best Production Director, Лучшая режиссура

Best Screenplay, Лучший сценарий

Top Excellence Award, Лучшая мужская роль

Top Excellence Award, Лучшая женская роль

Excellence Award, Мужская роль

Excellence Award, Женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший новый актёр

Лучшая новая актриса

Лучшая детская роль

Лучший саундтрек

Специальный приз жюри

Самый популярный актёр

Самая популярная актриса

Лучшая пара

Hallyu Star Award

Lifetime Achievement Award

Другие награды

Примечания

Ссылки 
 

Награды, появившиеся в 2007 году
Кинопремии Республики Корея
Телевизионные премии Республики Корея